Sytsjovka (oblast Smolensk), stad in de Russische oblast Smolensk

 Sytsjovka (kraj Altaj), plaats in de Russische kraj Altaj
 Sytsjovka (oblast Amoer), plaats in de Russische oblast Amoer
 Sytsjovka (oblast Rostov), plaats in de Russische oblast Rostov
 Sytsjovka (oblast Tambov), plaats in de Russische oblast Tambov